Kostel svatého Šimona a Judy může být:

 Kostel svatého Šimona a Judy (Arnoštovice)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Brloh)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Břežany)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Buřenice)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Bystřice)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Dolín)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Frýdek-Místek)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Hradiště)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Chyjice)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Lenešice)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Lipová)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Liptovské Sliače)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Milíkov)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Mojžíř)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Obecnice)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Ondřejov)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Plazy)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Praha) na Staré Městě
 Kostel svatého Šimona a Judy (Radostice)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Roseč)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Skalice)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Skřipel)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Slatinice) – zbořen v roce 1972
 Kostel svatého Šimona a Judy (Starý Rokytník)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Stebno)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Strážek)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Špičky)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Štětí)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Těchanov)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Týnec nad Sázavou)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Vitice)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Vlčí Pole)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Vydrník)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Zabrušany)
 Kostel svatého Šimona a Judy (Žibřidice)

Spoluzasvěceno:
 Kostel Nejsvětější Trojice a svatého Šimona a Judy (Dýšina)

Externí odkazy